Ел Веинтинуеве има више значења:

 Ел Веинтинуеве (Сан Хуан де Сабинас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Веинтинуеве (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику